Dorfgeschichten steht für:
Dorfgeschichten (Walzer) von Johann Strauss (1847)
Schwarzwälder Dorfgeschichten von Berthold Auerbach (1843–1880)
Slavonische Dorfgeschichten von Victor von Reisner (1902)
Erzgebirgische Dorfgeschichten (Wildenhahn) von Karl August Wildenhahn (1848/50)
Karl Mays Erzgebirgische Dorfgeschichten (1903)